Chiquet ist der Familienname folgender Personen: 

 Eugène Chiquet (1863–um 1935), französischer Maler und Kupferstecher
 Fabian Chiquet (* 1985), Schweizer Künstler, Musiker und Theatermacher
 Nelson Chiquet (* 1997), Schweizer Eishockeyspieler
 Pierre Chiquet (* 1956), schweizerischer Schriftsteller